Sant'Alberto ima više značenja:
 Sant'Alberto, Bologna
 Sant'Alberto, Ravenna
 Sant'Alberto, Treviso